Sedow oder Sedov  steht für:
 Sedow-Inseln, eine Inselgruppe im Arktischen Ozean, südwestlich von Sewernaja Semlja
 Kap Sedow, Kap vor der Prinzessin-Astrid-Küste, Königin-Maud-Land, Antarktika
 (2785) Sedov, Asteroid des Hauptgürtels
 Sedov (Schiff), russisches Segelschulschiff
 Georgi Sedow (Schiff), sowjetisch-russischer Eisbrecher

Sedow () ist der Familienname folgender Personen:
 Artjom Anatoljewitsch Sedow (* 1984), russischer Fechter
 Georgi Jakowlewitsch Sedow (1877–1914), russischer Polarforscher
 Jakow Iwanowitsch Sedow-Serow (1878–1964), russisch-sowjetischer Pilot 
 Jewgeni Wadimowitsch Sedow (* 1996), russischer Freistilschwimmer
 Leonid Iwanowitsch Sedow (1907–1999), russischer Angewandter Mathematiker, beteiligt am sowjetischen Weltraumprogramm
 Lew Lwowitsch Sedow (1906–1938), russischer Politiker, Sohn von Trotzki
 Pjotr Nikolajewitsch Sedow (* 1990), russischer Skilangläufer
 Sergei Lwowitsch Sedow (1908–1937), jüngster Sohn von Trotzki
 Walentin Wassiljewitsch Sedow (1924–2004), russischer Archäologe
 Wladimir Sedow (* 1988), kasachischer Gewichtheber